Saint-Eutrope oder St-Eutrope steht für:
    
Ortsnamen
 Saint-Eutrope-de-Born, französische Gemeinde im Département Lot-et-Garonne
 Saint-Eutrope (Charente), ehemalige französische Gemeinde im Département Charente
 Saint-Eutrope (Plougonven), Ortsteil der französischen Gemeinde Plougonven im Département Finistère

Kirchengebäude
 St-Eutrope (Saintes), Prioratskirche in Saintes, Département Charente-Maritime 
 St-Eutrope (Orcemont) in Orcemont, Département Yvelines
 St-Eutrope (Les Salles-Lavauguyon) in Les Salles-Lavauguyon, Département Haute-Vienne
 Saint-Eutrope (Prunay-en-Yvelines) in Prunay-en-Yvelines, Département Yvelines

Weiteres
 Marie Gabrielle de Saint-Eutrope, Titelheldin einer Comicserie des französischen Zeichners Georges Pichard